Die Eredivisie 1981/82 war die 26. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 16. August 1981 und endete am 22. Mai 1982.

Meister wurde zum 20. Mal Ajax Amsterdam. Absteigen mussten MVV Maastricht, FC Den Haag und VBV De Graafschap.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1981/82